Krzyki (Wrocław), quartier de Wrocław
 Krzyki (arrondissement de Wrocław)